Соревнования по прыжкам с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 9 августа.

Дмитрий Марков был серебряным призёром чемпионата мира 1999 года, Авербух тогда стал третьим.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2001